Rimuix d'Accad, rei d'Accad
 Rimuix d'Assíria, rei d'Assíria vers 1740-1730 aC